Osoby o tym nazwisku:
 Bob Kulick – amerykański gitarzysta
 Bruce Kulick – amerykański muzyk
 Don Kulick – antropolog
 Larry J. Kulick – katolicki duchowny